Boleslau III de Polònia (1085 - 1138) va ser duc de Polònia des de 1102 al 1238
 Boleslau III de Bohèmia (965-1037), de malnom el Roig, va ser fill i successor de Boleslau II de Bohèmia.